Laoško pismo (laoški: ອັກ ສອນ ລາວ) je glavno pismo, koje se koristi za pisanje u laoškom jeziku i u drugih manjinskim jezicima u Laosu.

Pismo je indoarijskoga podrijetla. Abeceda uključuje 27 suglasnika, 33 samoglasnika i 11 ostalih znakova. Prema članku LXXV Ustava Narodne Demokratske Republike Laosa, laoško pismo je službeno pismo u službenom jeziku, ali se također koristi za jezike manjina u zemlji, ali neki manjinski jezici i dalje koriste svoje tradicionalne sustave pisanja, dok je narod Hmong usvojio i svoju inačicu latinice. 

Stariju inačicu koristili su i Laošani u Tajlandu, prije nego im je to zabranjeno 1871., pa od tada koriste tajlandsko pismo.

Laoško pismo, kao i većina indoarijskih pisama, tradicionalno se piše s lijeva na desno.

Suglasnici

Samoglasnici - nikleusi 

Laos
Pismo